Huy peut faire référence à :
 Huy, une ville francophone de Belgique située en Région wallonne ;
 Huy, une commune dans l'Arrondissement de Harz, en Saxe-Anhalt, en Allemagne ;
 Huy, un massif au nord du Harz, en Allemagne ;
 huy, le nom donné à certains hameaux du massif du Morvan.